Leme (Rio de Janeiro), een administratieve regio van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro
 Leme (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse staat São Paulo